Dismal (englisch für düster, trostlos, kläglich) steht für:

 Dismal Buttress, Felsmassiv in der Ross Dependency, Antarktika
 Dismal Island, Insel in der Gruppe der Fraure-Inseln, Antarktis
 Dismal Mountains, Gebirge im Enderbyland, Antarktika
 Dismal Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika